Константопулу () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Константопулу, Зои (род. 1976) — греческий юрист (специализируется на международном праве и правах человека) и левый политик.
 Константопулу, Екатерини (более известна как Катина Паксино; 1900—1973) — греческая и американская актриса, обладательница премии «Оскар».